

Geografia
 Isham – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Northamptonshire

Persone
 Mark Isham (1951) – compositore e trombettista statunitense
 Wayne Isham (1958) – regista statunitense